Каву́р () — многозначный термин.


Фамилия 
 Бенсо ди Кавур, Камилло (1810—1861) — граф, государственный деятель Италии и Сардинского королевства;
 Кавур, Кемаль (1907—1975) — турецкий дипломат.
 Кавур, Омер (1944—2005) — турецкий режиссёр и сценарист.

Топоним 
 Виа Кавур — улица в Риме, названа в честь графа Камилло Бензо ди Кавура;
 Кавур — коммуна в Италии;
 «Кавур» — станция римского метрополитена.

Другие значения 
 «Кавур» — авианосец ВМС Италии, названный в честь Камилло Бензо ди Кавура.

См. также 
 Гринцане-Кавур — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.